Británie označuje:

 Británie (provincie) – starověká římská provincie (latinsky Britannia) na ostrově Velká Británie
 Nová Británie, dříve Neu Pommern (Nové Pomořansko) – největší ostrov v Bismarckově souostroví
 Velká Británie (rozcestník)
 Bretaň – Malá Británie

Související články 
 Britské impérium

Externí odkazy